Монагас:

 Монагас — один из 23 штатов Венесуэлы
 Монагас — венесуэльский футбольный клуб из города Матурин
 
Фамилия: